Imperio puede referirse a:

Imperio, estado multirreligioso, multicultural y multiétnico que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión, a cuyo frente está un emperador, la etapa histórica donde una etnia o nación desarrolló una política imperial, o bien una potencia que ejerce el poder imperial.
Imperio, un sistema de clasificación biológica denominado sistema de dos imperios.
Imperio Galáctico, que ha sido usado en numerosas obras de ciencia ficción.
Imperio romano, puede referirse a diferente sistemas y entidades políticas de la antigüedad.
Imperio alemán, puede referirse a diferente sistemas y entidades políticas de las etnias germanas.

Literatura
Imperio, un ensayo escrito por los filósofos postmarxistas Antonio Negri y Michael Hardt en el año 2000.
Imperio, una novela escrita por Orson Scott Card en 2006, sobre una posible segunda Guerra civil americana.
Imperio, una novela escrita por Robert Harris en 2006, una biografía ficticia de Cicerón.

Música
Imperio, banda de power metal de Argentina.

Televisión
Imperio (2014), telenovela brasileña de la TV Globo.